«Фальшивомонетчики» (, 1910) — французский серийный приключенческий фильм (кинороман), популярный во Франции в 1905—1915 годах, поставленный на студии Пате.

Сюжет 

Сыщику дают задание выследить шайку фальшивомонетчиков. Он хладнокровен и храбр. Даже в минуту опасности он не выпускает изо рта своей трубки. По законам жанра в фильме имеются погони, преследования, мрачные развалины, и таинственные подземелья с секретными люками. Когда преступники выслежены, их главарь кончает жизнь самоубийством, а бесстрашный сыщик, только пожимает плечами.

Интересные факты 

Для исполнения главной роли в этой серии Пате приглашает бывшего сыщика Леона Дюран.

Источники 

1. В. Комаров. История зарубежного кино. Том 1. Немое кино. — М.: «Искусство», 1965.

См. также 
 Выход рабочих с фабрики
 Прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе
 Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты
 Жертва алкоголя (фильм, 1903)

Чёрно-белые фильмы Франции
Короткометражные фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Приключенческие фильмы Франции
Детективные фильмы Франции
Фильмы Франции 1910 года